

Aziende
 Black Diamond Cheese – azienda canadese produttrice di formaggio
 Black Diamond Equipment – azienda statunitense produttrice di attrezzatura per l'alpinismo

Geografia
 Black Diamond – città dell'Alberta, Canada
 Black Diamond – census-designated place della Florida, Stati Uniti d'America
 Black Diamond – città dello stato di Washington, Stati Uniti d'America

Musica
 Black Diamond – gruppo musicale britannico, in cui è stato cantante Jackson Kaujeua
 Black Diamond – brano dei Bee Gees del 1969, dall'album Odessa
 Black Diamond – brano dei Kiss del 1974, dall'album Kiss
 Black Diamond – album di Stan Ridgway del 1996
 Black Diamond – singolo degli Stratovarius del 1997
 Black Diamond – album dei Rippingtons del 1997
 Black Diamond – album di Angie Stone del 1999
 Black Diamond: The Anthology – raccolta degli Stratovarius del 2006
 Black Diamond – album dei Buraka Som Sistema del 2008

Pagine correlate 
 Black Diamonds